Jacques de Bay (1545-1614), theoloog aan de universiteit van Leuven
 Jacques de Bay (1576-1635), jurist aan de universiteit van Leuven, neef van voorgaande